

Sigle 
 Prodotto interno lordo – indice economico della ricchezza prodotta all'interno di un paese
 Public Image Ltd. – gruppo musicale britannico

Codici 
 PIL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pilar (Paraguay)
 pil – codice ISO 639-3 della lingua yom

Pagine correlate 
 Pill (disambigua) – pagina di disambiguazione

Altri progetti